Oech ist der Familienname folgender Personen:
 Roger von Oech (* 1948), US-amerikanischer Kreativitätstrainer, Autor und Spielentwickler
 Vern Oech (1913–1972), US-amerikanischer Footballspieler

OECH steht für:
 Open European Championships (kurz für: IBU Open European Championships Biathlon), siehe Biathlon-Europameisterschaften

Abkürzung